Niels Brahe er navnet på flere personer:

 Niels Pedersen Brahe – dansk adelsmand.

 Niels Nielsen Brahe – dansk adelsmand.

Se også 
 Nils Brahe